Puchar Świata w skokach narciarskich 1992/1993 – 14. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich, która rozpoczęła się 5 grudnia 1992 w Falun, a zakończyła 28 marca 1993 w Planicy.

Była to ostatnia edycja, w której obowiązywała następująca punktacja za konkurs Pucharu Świata:

Sezon 1992/1993 był jednym z pierwszych, w którym większość skoczków zaprzestała skakania stylem klasycznym na rzecz stylu V.

Kalendarz zawodów

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1992/93
1992 w sportach zimowych
1993 w sportach zimowych